

Подлужани — село, громада округу Левіце, Нітранський край.
 Подлужани — село, громада в окрузі Бановце-над-Бебравоу, Тренчинський край.